Pozdní Ťin je může označovat historické státy na území Číny:

 Říše Pozdní Ťin (Pět dynastií) (937–947) – šatoský stát v severní Číně v období Pěti dynastií a deseti říší
 Říše Pozdní Ťin (1616–1636) – džürčenský stát v Mandžusku, roku 1636 přejmenovaný na říši Čching

podobné názvy
 Ťin – jméno několika dalších čínských států